Batalha do Camelo — batalha entre os otomânidas liderados por Moáuia e Aixa e os xiitas liderados por Ali e seus filhos. Também chamado Batalha de Baçorá
Batalha de Baçorá (871) — captura zanje de Baçorá
Batalha de Baçorá (1914) — batalha entre os britânicos e otomanos na Primeira Guerra Mundial
Batalha de Baçorá (2003) — batalha entre as forças armadas britânicas e iraquianas durante a invasão do Iraque em 2003
Batalha de Baçorá (2008) — ofensiva lançada contra milícias xiitas durante a Guerra do Iraque

Desambiguações de guerras e batalhas